Il Madagascar è uno stato dell'Africa sud-orientale. Con questo termine però ci si può riferire anche a:

Cinema
 Madagascar  – serie cinematografica d'animazione della Dreamworks Animation
 Madagascar  – film d'animazione della DreamWorks
 Madagascar 2 – film d'animazione della DreamWorks
 Madagascar 3 - Ricercati in Europa – film d'animazione della DreamWorks

Videogiochi
Madagascar – videogioco del 2005